Масаліт — африканський народ, що мешкає на заході Судану і сході Чаду.
 Масаліт — мова народу масаліт.